Australian Open 2007 se hrál 15. až 28. ledna v Melbourne Parku v Melbourne. Vítězem mužské dvouhry v předchozím ročníku byl Roger Federer, který titul obhájil, když ve finále porazil Fernando Gonzálese.

Nasazení

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
	

Australian Open 2007